Катанео () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Катанео, Аурелия (1864—1891) — итальянская оперная певица (сопрано).
 Катанео, Пьетро (ок. 1510 — ок. 1574) — итальянский архитектор.